Caroní puede referirse a:

 Caroní, río del sudeste de Venezuela;
 Caroní, río de Trinidad y Tobago;
 Caroní, municipio de Venezuela;
 Caroní, antiguo condado de Trinidad y Tobago;
 Caroní Fútbol Club, equipo de fútbol de Venezuela;
 Caroní Arena, represa de Trinidad y Tobago.